La corsara - film muto del 1916 diretto da Maurizio Rava
La corsara - film del 1950 diretto da Frederick de Cordova
La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg - saggio biografico di Sandra Petrignani